Печёнковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Печёнки.

Главой поселения и Главой администрации является Сидоров Владимир Леонидович

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Велижского района
 Граничит:
 на западе — с Велижским городским поселением,
 на северо-западе — с Селезнёвским сельским поселением,
 на юго-западе — с Крутовским сельским поселением Велижского района Смоленской области,
 на юго-востоке — с Демидовским районом Смоленской области.
 на северо-востоке — с Тверской областью.

 Крупные реки: Борожанка.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Невель.

История 

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Печёнковское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Заозёрского и Погорельского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 47 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины.

Примечания 

Муниципальные образования Велижского района
Сельские поселения Смоленской области